The Stepford Wives ist der englische Originaltitel

 des Buches Die Frauen von Stepford aus dem Jahr 1972

sowie zweier Filme:

 Die Frauen von Stepford (1975) unter der Regie von Bryan Forbes
 Die Frauen von Stepford (2004) unter der Regie von Frank Oz.